Engels voor automatische piloot (voornamelijk vliegtuigen)
 Zelfsturende auto
 Autopilot (2010), een Amerikaanse film
 Autopilot (band), een Nederlandse band, ca. jaren zeventig